Gumprecht von Neuenahr ist der Name folgender Personen:

* Gumprecht I. von Neuenahr (um 1370–1413), Herr von Neuenahr-Rösberg
 Gumprecht II. von Neuenahr (um 1400–1484), Graf von Limburg
 Gumprecht I. von Neuenahr-Alpen (1465–1504), Graf von Limburg
 Gumprecht II. von Neuenahr-Alpen (um 1503–1555), regierender Graf von Limburg